

Persone 
 Pier Paolo Vergerio, il vecchio, letterato italiano (1370-1444)
 Giovanni Battista Vergerio, vescovo di Pola
 Pier Paolo Vergerio, il giovane, teologo e vescovo cattolico, poi protestante (1498-1565)
 Attilio Vergerio, matematico italiano (1877-1937)
 Flavio Vergerio, scrittore italiano
 Luca Vergerio, disegnatore di fumetti italiano

Altro 
 Villa Vergerio – complesso abitativo del comune di Vidor
 Via Vergerio – strada di Padova nei pressi del Parco Santa Rita